Михаил Загородний:
 Загородний, Михаил Андреевич (1881—1931) — российский и украинский военный деятель, подполковник Русской императорской армии.
 Загородний, Михаил Васильевич (род. 1966) — украинский политик, председатель Хмельницкой облгосадминистрации.